Bononia steht für:

 in der Antike der Name des heutigen Bologna
 eine römische Hafenstadt und Flottenstützpunkt am Ärmelkanal, siehe Gesoriacum, das heutige Boulogne-sur-Mer
 eine antike Stadt in Moesia superior, das heutige Widin in Bulgarien
 Titularbistum Bononia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, das auf die Stadt in Moesia superior zurückgeht
 eine befestigte römische Siedlung in Pannonien, das heutige Banoštor in Serbien
 (361) Bononia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Bononia (Motte), eine Mottenart aus der Familie der Noctuidae